Désir de femme (Guest Wife), film américain de Sam Wood sorti en 1945 ;
 Désir de femme (All I Desire), film américain de Douglas Sirk sorti en 1953.